Бошњакиња може бити:

 Бошњакиња, архаичан назив за становницу Босне – исто што и Босанка
 Бошњакиња, припадница бошњачког народа

Види још 
 Бошњак (вишезначна одредница)
 Бошњаци (вишезначна одредница)
 Бошњаштво (вишезначна одредница)